Kiruna (gemeente), gemeente in Zweden
Kiruna (stad), grootste plaats in die gemeente;
Kiruna (Oeganda), een dorp in Oeganda